Bannes (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bannes (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bannes (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Bannes (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary